

Astronomia 
 668 Dora – asteroide della fascia principale
 Famiglia Dora – famiglia di asteroidi

Cinema e televisione
 Dora – cortometraggio del 1909 diretto da Sidney Olcott 
 Dora – film del 1910 diretto da Bert Haldane 
 Dora – cortometraggio del 1912 diretto da Frank Powell
 Dora – film del 1912 diretto da H.O. Martinek 
 Dora – film del 1913 prodotto dalla Majestic 
 Dora – film del 1915 diretto da Travers Vale
 Dora – programma televisivo e concorso musicale croato
 Dora l'esploratrice – cartone animato per bambini

Geografia

Iraq 
 Dora – circondario di Baghdad

Francia / Italia 
 Piccola Dora – torrente delle Alpi Cozie, ramo sorgentizio della Dora Riparia

Italia 
 Dora Baltea – fiume della Valle d'Aosta e del Piemonte
 Dora Riparia – fiume del Piemonte
 Dora di Bardonecchia – fiume del Piemonte, affluente della Dora Riparia
 Dora di Rhêmes – torrente della Valle d'Aosta, affluente della Dora Baltea
 Dora di Valgrisenche – torrente della Valle d'Aosta, affluente della Dora Baltea

Stati Uniti d'America 
 Dora – città della Contea di Walker, Alabama
 Dora – comunità della Contea di Ozark, Missouri
 Dora – villaggio della Contea di Roosevelt, Nuovo Messico
 Isola Dora – nel gruppo delle isole Andreanof, Alaska

Altro 
 Dora – nome proprio di persona femminile
 Dora – canzone di Dorival Caymmi
 Dora – cannone ferroviario tedesco della Seconda guerra mondiale
 Campo di concentramento di Mittelbau-Dora – campo di concentramento nazionalsocialista
 Dora – protagonista di uno studio da parte di Sigmund Freud
 Dora – cantante russa
 Dora – nome greco-romano della città di Dor, menzionata nella Bibbia